Sangermano è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
San Germano.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente in Lazio, Campania, Puglia e Calabria.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 573 presenze.

La variante San Germano è praticamente unica.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani